William Reed peut faire référence à :

 Billy Reed (1928-2003), un international de football écossais ;
 Billy Reed (baseball) (1922-2005), un joueur de baseball ;
 Billie Reed, un personnage de fiction de la série Des jours et des vies ;
 William Reed (athlétisme) (1970), un sprinteur américain ;
 William Reed (aviateur) (1896-1938), un as de l'avion britannique de la Première Guerre mondiale ;
 William Reed (compositeur) (1910-2002), un compositeur anglais ;
 William Reed (auteur), un auteur américain ;
 William Reed (musicien) (1859-1945), un organiste, chef d'orchestre et compositeur canadien ;
 William Reed (éditeur) (1830-1820), un éditeur de journaux anglais ;
 William Reed (politicien) (1776-1837), un représentant du Massachusetts à la Chambre américaine ;
 William Benjamin Reed (1833-1909), maire de South Norwalk entre 1891 et 1893 ;
 William Bradford Reed (1806-1876), homme politique et journaliste américain ; 
 William Henry Reed  (1876-1942), violoniste, compositeur et chef d'orchestre anglais ;
 William Maxwell Reed (1871-1962), auteur américain de livres scientifiques pour l'enfance ;
 William N. Reed (1825-1864), officier américain de couleur le plus haut gradé de la guerre de Sécession ;
 William Norman Reed (1917-1944), as de l'aviation américain ;
 William R. Reed ( 1915-1971), un administrateur du sport universitaire américain ;
 William Samuel Reed, un homme politique canadien ;
 William W. Reed, un sénateur américain.

Voir aussi 

 Reid
 William Read
 William Reade
 William Rede